Inzing ist die Bezeichnung folgender Orte

in Österreich
 Inzing, Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Inzing (Gemeinde Mitterkirchen im Machland), Ortschaft von Mitterkirchen im Machland, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Inzing (Gemeinde Neukirchen am Walde), Ortschaft von Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Inzing (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft von Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

in Deutschland
 Inzing (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Inzing (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern